Beste ist der Name von:

 Beste, Zufluss der Trave in Schleswig-Holstein
 Beste (Album), Best-Of Album des Rappers Sido

Beste ist der Familienname folgender Personen:
 August Beste (1868–1963), deutscher Jurist und Politiker
 Hermann Beste (* 1940), deutscher Theologe und Landesbischof der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Mecklenburgs
 Jacob Beste (* 1979), US-amerikanischer Biathlet
 Jan-Niklas Beste (* 1999), deutscher Fußballspieler
 Konrad Beste (1890–1958), deutscher Schriftsteller
 Niklot Beste (1901–1987), deutscher Theologe, Landesbischof der Evangelisch-lutherischen Landeskirche Mecklenburgs
 Ralf Beste (* 1966), deutscher Diplomat und Journalist
 Theodor Beste (1894–1973), deutscher Ökonom und Hochschullehrer
 Wilhelm Beste (1817–1889), deutscher Theologe und Pfarrer

Siehe auch: